Alex Stalock (né le  à South Saint Paul, au Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace occupant la position de gardien de but.

Biographie 

Il a été choisi par les Sharks de San José lorsqu'il jouait encore dans la WCHA pour les Bulldogs de Minnesota-Duluth lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2005 au .

En 2009, il se joint aux Sharks de Worcester où il joua 61 matchs dans cette même année, ce qui est rare pour un gardien de but, puis aux Sharks de San José l'année suivante.

Son premier match dans la LNH fut joué le  contre les Coyotes de Phoenix.

Statistiques 

|-
| 2003-2004 ||U.S. National Development Team ||NAHL ||2 || ||  || || || ||4,50 ||87,2 || || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2004-2005 || RoughRiders de Cedar Rapids ||USHL ||32 ||19 ||9 ||1 || ||82 ||2,73 ||90,5 ||1|| ||9 ||7 ||2 ||582 ||14 ||1,44 ||95,0 ||1||
|-
| 2005-2006 || RoughRiders de Cedar Rapids ||USHL ||44 ||28 ||13 ||3 || ||112 ||2,54 ||93,1 ||4|| ||8 ||3 ||5 ||472 ||25  ||3,18 ||91,8||0||
|-
| 2006-2007 ||Université de Minnesota-Duluth ||WCHA ||23 ||5 ||14 ||3 || ||76 ||3,34 ||88,1 ||1|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2007-2008 ||Université de Minnesota-Duluth ||WHCA ||36 ||13 ||17 ||6 || ||85 ||2,35 ||91,4 ||3|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2008-2009 ||Université de Minnesota-Duluth ||WCHA ||42 ||21 ||13 ||8 || ||90 ||2,13 ||92,4 ||5|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2009-2010 || Sharks de Worcester ||LAH ||61 ||39 ||19 ||2 || ||155 ||2,63 ||90,8 ||4|| ||11 ||6 ||5 ||683 ||26 ||2,28 ||91,9 ||0||
|-
| 2010-2011 || Sharks de Worcester ||LAH ||41 ||19 ||17 ||4 || ||105 ||2,63 ||90,7 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2010-2011 || Sharks de San José ||LNH ||1 ||1 ||0 ||0 ||30 ||0 ||0,00 ||100 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2011-2012 || Thunder de Stockton ||ECHL ||6 ||5 ||1 ||0 ||360 ||17 ||2,83 ||91,4 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2011-2012 || Sharks de Worcester ||LAH ||2 ||1 ||1 ||0 ||119 ||5 ||2,51 ||90,9 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2011-2012 || Rivermen de Peoria ||LAH ||3 ||2 ||0 ||0 ||106 ||2 ||1,13 ||96,4 ||1|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester ||LAH ||38 ||17 ||16 ||4 || ||99 ||2,60 ||91,2 ||2|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2012-2013 || Sharks de San José ||LNH ||2 ||0 ||0 ||1 ||42 ||2 ||2,86 ||84,6 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2013-2014 || Sharks de San José ||LNH ||24 ||12 ||5 ||2 || ||39 ||1,87 ||93,2 ||2|| ||3 ||0 ||1 ||117 ||4 ||2,05 ||92,9 ||0||
|-
| 2014-2015 || Sharks de San José ||LNH ||22 ||8 ||9 ||2 || ||54 ||2,62 ||90,2 ||2|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2015-2016 || Sharks de San José ||LNH ||13 ||3 ||5 ||2 ||674 ||33 ||2,94 ||88,4 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2015-2016 || Barracuda de San José ||LAH ||2 ||2 ||0 ||0 ||122 ||4 ||1,96 ||93,0 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto ||LAH ||3 ||1 ||2 ||0 ||181 ||8 ||2,66 ||90,7 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa ||LAH ||50 ||23 ||17 ||9 || ||109 ||2,28 ||92,6 ||4|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota ||LNH ||2 ||1 ||1 ||0 ||119 ||3 ||1,51 ||94,4 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota ||LNH ||28 ||10 ||10 ||4 ||1496 ||71 ||2,85 ||91 ||1 || ||1 ||0 ||0 ||49 ||1 ||1,25 ||93,8 ||0 ||
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota || LNH || 21 || 6 || 8 || 3 ||  || 53 || 2,99 || 89,9 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 38 || 20 || 11 || 4 ||  || 97 || 2,67 || 91 || 4 || 4 || 4 || 1 || 2 || 237 || 12 || 3,03 || 89,7 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || Condors de Bakersfield ||LAH ||5 || 3 || 2 || 0 || ||  || 3,81 || 86,2 || 0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Barracuda de San José || LAH ||  || 

| 155 || 62 || 51 || 19 ||  || 255 || 2,62 || 90,9 || 10 || 12 || 8 || 0 || 1 || 166 || 5 || 1,82 || 93,1 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Saint Paul (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)